Osoby o tym nazwisku:
 András Székely – węgierski pływak, olimpijczyk
 Bertalan Székely – węgierski malarz
 Bulcsú Székely – węgierski piłkarz wodny, olimpijczyk
 Éva Székely – węgierska pływaczka, olimpijka
 István Székely – węgierski wioślarz
 János Székely – rzymskokatolicki biskup
 János Székely – rumuński piłkarz
 Johann Friedrich Székely – pruski oficer
 László Székely – węgierski piłkarz
 Louis Székely – amerykański stand-uper, aktor, reżyser, producent i autor tekstów znany jako Louis C.K.
 Mojżesz Székely – książę Siedmiogrodu
 Péter Székely – węgierski szachista i trener